Battaglia di San Quintino (859) fra le truppe di Carlo il Calvo e di Ludovico il Germanico
 Battaglia di San Quintino (1557) delle guerre d'Italia (è la "battaglia di San Quintino" per antonomasia)
 Battaglia di San Quintino (1871) della guerra franco-prussiana
 Battaglia di San Quintino (1914) della prima guerra mondiale
 Battaglia di Cambrai-San Quintino (1918) della prima guerra mondiale
 Battaglia di San Quintino (1918) della prima guerra mondiale

Pagine correlate 
 Battaglia di Sant Quintí (1810) della Guerra d'indipendenza spagnola, combattuta presso la collina di Sant Quintí, vicino a Cardona, in Spagna.